Minuano steht für:

 Minuano (Wind), ein kalter Wind in Südbrasilien und Uruguay

Minuano ist der Familienname folgender Personen:

 Flávio Minuano (* 1944), brasilianischer Fußballspieler